H36 ou H-36 peut faire référence à :
 Affections rétiniennes au cours de maladies classées ailleurs, d’après la classification internationale des maladies ; 
 HMS Antelope (H36), un destroyer de classe A de la Royal Navy ;
 NHo Taurus (H-36), un navire hydro-océanographique de la Marine brésilienne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres